Pelias kan syfta på:

 Pelias –  i grekisk mytologi son till guden Poseidon och Tyro
 Pelias –  en synonym till ett släkte ormar, se Vipera.